Корхейлевеш () — густой суп венгерской кухни из квашеной капусты с грудинкой и дебреценской копчёной колбасой или сосисками. Кислый на вкус суп считается в Венгрии прекрасным средством от похмелья.

В зависимости от рецепта сначала варят бульон на копчёном мясе, в который затем закладывают квашеную капусту, либо сразу отваривают грудинку с капустой в воде или капустном соке, разведённом водой. В конце приготовления в суп добавляют нарезанную кружочками, иногда предварительно обжаренную на сале колбасу или сосиски, загущивают сметаной, смешанной с мукой, и приправляют паприкой, перцем, лавровым листом и лимонным соком. К корхейлевешу подают сметану.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Венгерские супы
Блюда из колбасы
Блюда из капусты
Блюда по алфавиту